

Italia 
 Chiesa di San Filippo Neri all'Aquila
 Chiesa di San Filippo Neri a Castelfranco di Sopra
 Chiesa di San Filippo Neri a Cecchina, frazione di Albano Laziale
 Chiesa di San Filippo Neri a Cingoli
 Chiesa di San Filippo Neri a Cortona
 Chiesa di San Filippo Neri a Faenza
 Chiesa di San Filippo Neri a Firenze
 Chiesa di San Filippo Neri a Forlì
 Chiesa di San Filippo Neri a Fossombrone, ora non più adibita al culto
 Chiesa di San Filippo Neri a Genova
 Chiesa di San Filippo Neri a Lodi
 Chiesa di San Filippo Neri a Macerata
 Chiesa di San Filippo Neri a Messina
 Chiesa di San Filippo Neri in Bovisasca a Milano
 Chiesa di San Filippo Neri a Montalbiano, frazione di Valfloriana
 Chiesa di San Filippo Neri a Perugia
 Chiesa di San Filippo Neri a Piancastagnaio
 Chiesa di San Filippo Neri a Ragusa
 Chiesa di San Filippo Neri a Roma
 Chiesa di San Filippo Neri a Salerno
 Chiesa di San Filippo Neri a Savona
 Chiesa di San Filippo Neri a Sant'Elpidio a Mare
 Chiesa di San Filippo Neri a Spoleto
 Chiesa di San Filippo Neri a Torino
 Chiesa di San Fermo Minore di Brà a Verona, conosciuta anche col nome di "chiesa dei Filippini"
 Chiesa di San Filippo Neri a Vicenza
 Chiesa di San Filippo Neri a Villa Sant'Antonio, frazione di Ascoli Piceno

Stati Uniti 
 Chiesa di San Filippo Neri a Albuquerque

Pagine correlate 
 Chiesa di San Filippo